Пальмитас () — населённый пункт сельского типа (Pueblo) на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

География 
Населённый пункт находится в южной части департамента, к северу от гряды Кучилья-дель-Бискочо, на высоте 88 метров над уровнем моря.
Пальмитас расположен на расстоянии приблизительно 34 километров к юго-востоку от города Мерседес, административного центра департамента и на расстоянии 205 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Мерседес.

История 
Пальмитас возник как населённый пункт при железнодорожной станции. Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 6 ноября 1953 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 123 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая